Il Pool B della Zona Asia/Oceania Gruppo II nella Fed Cup 2013 è uno dei due pool (gironi) in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Asia/Oceania. Sei squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Filippine vs. Indonesia

Kirghizistan vs. Pakistan

Malesia vs. Iran

Filippine vs. Iran

Indonesia vs. Pakistan

Kirghizistan vs. Malesia

Indonesia vs. Kirghizistan

Filippine vs. Malesia

Pakistan vs. Iran

Filippine vs. Pakistan

Indonesia vs. Malesia

Kirghizistan vs. Iran

Filippine vs. Kirghizistan

Indonesia vs. Iran

Pakistan vs. Malesia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2013